American University of the Caribbean (Sint Maarten), universiteit op Sint Maarten, begonnen in Montserrat
 American University of the Caribbean (Haïti), universiteit op Haïti